Opel Corsa, een auto uit de compacte klasse van de Duitse autofabrikant Opel
 Moto Guzzi MGS-01 Corsa, een racemotorfiets
 Corsa (geslacht), een vlindergeslacht uit de familie van de spinneruilen
 Scythris corsa, een vlindersoort uit de familie van de dikkopmotten
 Armata Corsa, een voormalige Corsicaanse terroristische organisatie
 Partitu di a Nazione Corsa, een Corsicaanse politieke partij
 Corsa (BCT), software voor documentmanagement

Zie ook 
 Corçà, een Spaanse gemeente